Lenox Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lenox Township (Illinois)
 Lenox Township (Iowa)
 Lenox Township (Michigan)
 Lenox Township (Ohio)
 Lenox Township (Pennsylvania)